2 miejscowości w Estonii:
 Varangu – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Haljala
 Varangu – wieś w prowincji Lääne Viru, w gminie Väike-Maarja